San Martino (Bucine), een frazione in de Italiaanse gemeente Bucine
 San Martino (Ferrara), een frazione in de Italiaanse gemeente Ferrara
 San Martino ai Monti, ook bekend als Santi Silvestro e Martino ai Monti - Titolo Equizio, is een basiliek te Rome, in de wijk Monti.
 San Martino al Cimino, een frazione in de Italiaanse provinciehoofdstad Viterbo 
 San Martino al Tagliamento, een gemeente in de Italiaanse provincie Pordenone
 San Martino Alfieri, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti 
 San Martino Buon Albergo, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
 San Martino Buon Albergo, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona 
 San Martino Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn 
 San Martino d'Agri, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza 
 San Martino dall'Argine, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantua
 San Martino del Carso, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Sagrado
 San Martino del Lago, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona
 San Martino di Castrozza, een frazione in de Italiaanse gemeente Siror
 San Martino di Finita, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza 
 San Martino di Lupari, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua
 San Martino di Taurianova, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Taurianova
 San Martino di Venezze, een gemeente in de Italiaanse provincie Rovigo 
 San Martino in Badia (Sankt Martin in Thurn , San Martin de Tor), een gemeente in de Italiaanse provincie Bolzano
 San Martino in Olza, een frazione in de Italiaanse gemeente Cortemaggiore.
 San Martino in Olza, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Cortemaggiore
 San Martino in Passiria, een gemeente in de Italiaanse provincie Bolzano
 San Martino in Pensilis, een gemeente in de Italiaanse provincie 
 San Martino in Pensilis, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso 
 San Martino in Rio, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia
 San Martino in Strada, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi
 San Martino Sannita, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento 
 San Martino Siccomario, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia 
 San Martino sul Fiora, een frazione in de Italiaanse gemeente Manciano 
 San Martino sulla Marrucina, een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti
 San Martino sulla Marrucina, een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti 
 San Martino Valle Caudina, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino
 San Martino Valle Caudina, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino
 San-Martino-di-Lota, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica)